Salmakis i Hermafroditos – obraz niderlandzkiego malarza manieryzmu Bartholomeusa Sprangera.

Salmacis and Hermaphroditus – poemat angielskiego poety i dramaturga Francisa Beaumonta

Zobacz też 

 Salmakis
 Hermafrodyta